Bivibranchia är ett släkte av fiskar. Bivibranchia ingår i familjen Hemiodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Bivibranchia